День работника прокуратуры:

 День работника прокуратуры (Россия) — 12 января.
 День работников прокуратуры (Украина) — 1 декабря.
 День прокуратуры (Казахстан) — 6 декабря.

Примечания